Танти — фамилия.

 Танти, Тулси (1959—2022) — индийский предприниматель, миллиардер.
 Танти, Леон Константинович (1892—1973) — советский артист цирка, заслуженный артист РСФСР.